Георги Стефанов Георгиев е български актьор (1940 - 30 април 2016).

От 60-те години е актьор в Драматичен театър „Сава Огнянов“ в Русе, а от 1990-1992 е и негов директор .

Гостувл в общински театър „Възраждане“, Драматичен театър „Антон Страшимиров“ Разград.

Театрални роли 
 „Лоренцачо“ (2009) (Алфред дьо Мюсе) - Ревека
 „Живот и здраве или Кръщене“ (2002) (Камен Донев)

Телевизионен театър 
 „Маестрото“ (1985) (Зджислав Сковровски) - актьора
 „Ние, долуподписаните“ (1981) (Александър Гелман)
 „Халосник“ (1977) (Цанко Церковски)
 „Дванадесетият апостол“ (реж. Теофана Преславска)

Награди и отличия 
 Заслужил артист
 Златна значка на Съюза на артистите, 2015
 Награда за Театър, вариететно и цирково изкуство от Министерство на културата, 2007

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Георги Стефанов в КиноПоиск
  Георги Стефанов в Кино-театр
 Георги Стефанов в theatre.art

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Заслужили артисти (България)